Winterling steht für:

 Winterling, eine Pflanzenart
 Porzellanfabrik Winterling in Schwarzenbach an der Saale
 Heinrich Winterlings Porzellanfabrik, siehe Porzellanfabrik Heinrich Winterling
 Porzellanfabrik Gebr. Winterling in Röslau, Bayern

Personen:
 Aloys Winterling (* 1956), deutscher Althistoriker 
 Christian Martin Winterling (1800–1884), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Georg Winterling (1859–1929), deutscher Geigenbauer
 Heinz Winterling (1940–2014), deutscher Fußballspieler
 Hermann Winterling (1906–2008), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Winderling
 Winterlingen